Олтяну () — румынская фамилия. Известные носители:

 Олтяну, Богдан (род. 1971) — румынский политик.
 Олтяну, Джордже (род. 1974) — румынский боксёр.
 Олтяну, Йоана (род. 1966) — румынская гребчиха.
 Олтяну, Константин (1928—2018) — румынский военный, государственный и политический деятель.
 Олтяну, Михай (род. 1980) — румынский футболист.